Tokar.ua — український проєкт про науку, технології, винаходи, космос, історію, екологію, поновлювану енергію, електротранспорт, штучний інтелект, Hyperloop, тощо.

Історія 
Засновано у січні 2016 року. Сайт існує за рахунок фінансової підтримки читачів та глядачів.
 
24 канал назвав телеграм-канал сайту одним із 10 найкращих українських каналів на тему технологій.
 
2017 року створено YouTube-канал сайту, де публікуються відео на тему технологій.
 
У квітні 2021 року сайт увійшов до числа переможців конкурсу Міжнародного фонду «Відродження» стипендій для блогерів, які створюють контент українською мовою.

Контент 
Авторські колонки на сайті вели Данило Яневський, Артем Біденко, Костянтин Грубич та Олександр Барабошко.

Проєкти 
 Технокаст  — щотижневий подкаст про новини технологій
 Tokar.Review — відео із підсумками технологічних новин за місяць.
 Universe Today — переклади відео про космос від найбільшого англомовного ресурсу, присвяченого космосу.

Див. також 
 Список найпопулярніших українськомовних каналів на YouTube

Примітки

Посилання 
 

 

Сайти України
Новинні сайти
ЗМІ українською
Інтернет-ЗМІ України
Науково-популярні сайти
Засновані в Україні 2016